Улица Заки Валиди — улица в различных населённых пунктах Башкортостана, названная в честь Ахмета-Заки Валиди.

Россия 
 Улица Заки Валиди — улица в Ишимбае.
 Улица Заки Валиди — улица в Уфе.